Wang Yeu-tzuoo, joueur de tennis taïwanais, également connu sous le nom de Jimmy Wang
 Jimmy Wang Yu, acteur et réalisateur chinois